Fréville (Seine-Maritime)
 Fréville (Vosges)
 Fréville-du-Gâtinais